Кубок Львівської області з футболу 1994/95 років проводився Федерацією футболу Львівської області серед аматорських команд Львівщини. Матчі проходили в період з 15 вересня 1994 року по 9 квітня 1995 року. В змаганнях виявив бажання взяти участь 21 футбольний колектив. Серед них 6 учасників Чемпіонату України серед аматорів (виділені жирним шрифтом і курсивом), 6 команд — представники Першої ліги Чемпіонату області  (виділені жирним шрифтом), 5 представників обласної Другої ліги,  два представники Чемпіонату міста Львова (виділено курсивом) та два представники районних змагань (чемпіон Стрийського району «Факел» Стрілків та представник Турківського району «Карпати» Турка). 

Змагання проходили за олімпійською системою, переможця пари на шляху до фіналу команди визначали в одному матчі. У фіналі, який складався з двох матчів, зустрілись представники аматорської першості України жовківський «Гарай» та «Промінь» із Самбора. Перший матч проходив у Жовкві і господарі перемогли з рахунком 3:0 (голи забили: Володимир Мариняк, Тарас Гамарник та Юрій Голуб). У матчі-відповіді в Самборі також сильнішими були жовківські футболісти — на голи Василя Ошийка, Андрія Будника та Юрія Голуба, господарі зуміли відповісти тільки двома забитими м’ячами. До речі в цьому сезоні «Гарай» також став переможцем Чемпіонату України серед аматорів і в наступному сезоні стартував у Другій лізі чемпіонату України під егідою професіональної футбольної ліги.

Результати

Див. також 
Чемпіонат Львівської області з футболу 1994—1995

Джерела 
 ОФСІ Попов Є. Календар-довідник «Футбол 94-95» Червоноград, 1996
 ОФСІ Календар-довідник «Гарай-98». 

Кубок Львівської області з футболу